Voici la liste des planètes mineures numérotées de 405001 à 406000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 405001 à 406000

405001-405100

405101-405200

405201-405300

405301-405400

405401-405500

405501-405600

405601-405700

405701-405800

405801-405900

405901-406000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000